Анго́ра:
 Анго́ра — историческое название города Анкары, Турция. В честь неё названы:
 Турецкая ангора — другое название ангорской кошки.
 Ангорская коза.
 Ангорский кролик.
 Ангора — ангорская шерсть, шерсть ангорского кролика.

Населённые пункты 

 Ангора — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.

См. также